Pride: The Royal Philharmonic Orchestra Plays U2 é um álbum de tributo ao U2, gravado pela Royal Philharmonic Orchestra em maio de 1999. sendo lançado em 20 de abril de 1999. Apesar de ter sido lançado em 1999, não contém nenhum material do álbum Achtung Baby (1991). O álbum foi relançado em 23 de junho de 2003, sob o título de The Hits of U2.

A arte da capa original é uma paródia da capa do álbum Rattle and Hum (1988).

Lista de faixas 

Ao contrário dos álbuns de tributo anteriores de Royal Philharmonic Orchestra, como o tributo à banda Pink Floyd, em 1996, Pride é totalmente instrumental e não contém letras. Ele cobre o material de cinco álbuns da banda: War (1980), The Unforgettable Fire (1984), The Joshua Tree (1987), Rattle and Hum (1988) e Achtung Baby (1991).

 "Pride (In the Name of Love)" – 5:42
 "Even Better Than the Real Thing" – 4:58
 "Desire" – 4:02
 "Sunday Bloody Sunday" – 6:19
 "I Still Haven't Found What I'm Looking For" – 5:37
 "One" – 5:03
 "Angel of Harlem" – 4:16
 "When Love Comes to Town" – 4:29
 "New Year's Day" – 4:55
 "Two Hearts Beat as One" – 4:53
 "Who's Gonna Ride Your Wild Horses" – 6:44
 "All I Want Is You" – 5:00

Álbuns de tributo de U2
Álbuns de tributo
Álbuns de 1999
Álbuns em língua inglesa